A competição do individual masculino do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 decorreu entre 6 e 11 de agosto no Rio de Janeiro, Brasil, com as provas no pavilhão 3 do Riocentro.

Calendário 
Os horários seguem o fuso de Brasília (UTC−3).

Medalhistas
Ma Long, da China, foi medalha de ouro depois de ganhar ao compatriota Zhang Jike na final. O japonês Jun Mizutani conquistou o bronze ao bater o bielorrusso Vladimir Samsonov.

Cabeças de chave 
A definição dos cabeça de chave baseou-se no Ranking Mundial da ITTF em julho de 2016, com um máximo de dois mesa-tenistas de cada país. Estes 16 jogadores qualificaram-se diretamente à terceira ronda.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os jogadores ranqueados entre 17 e 32 qualificaram-se diretamente à segunda ronda.

Resultados

Fases preliminares 
A competição iniciou-se com uma ronda preliminar seguido da primeira ronda.

Fases eliminatórias 
A partir dessa fase, os mesa-tenistas apurados das preliminares e os restantes competiram a partir da segunda ronda, a eliminar, em quatro seções.

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Fase final 
As medalhas foram discutidas numa fase final entre quatro mesa-tenistas.

Individual masculino